Csehország
 Zahrádka, település az Észak-plzeňi járásban
 Zahrádka, település a Třebíči járásban
 Zahrádka, Čachrov településrésze a Klatovyi járásban
 Zahrádka, Čížkov településrésze a Dél-plzeňi járásban
 Zahrádka, Kostelec nad Vltavou településrésze a Píseki járásban
 Zahrádka, Maršovice településrésze a Benešovi járásban
 Zahrádka, Mirkovice településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Zahrádka, Nalžovské Hory településrésze a Klatovyi járásban
 Zahrádka, Petrovice településrésze a Příbrami járásban
 Zahrádka, Pošná településrésze a Pelhřimovi járásban
 Zahrádka, Rožmitál na Šumavě településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Zahrádka, Slapsko településrésze a Tábori járásban
 Zahrádka, Tábor településrésze a Tábori járásban
 Zahrádka, Teplá településrésze a Chebi járásban
 Zahrádka, Vojkov településrésze a Benešovi járásban